Název Tuhaň má více sídel:
 Tuhaň (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Tuhaň (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Tuhaň (Stružinec) – část obce Stružinec v okrese Semily
 Tuhaň (Vinařice) – základní sídelní jednotka obce Vinařice v okrese Kladno